En el universo de ficción de Star Wars, la familia Solo fue una prestigiosa familia real del planeta Corellia. El primer Solo conocido en la familia es Berethon, un rey que gobernó Corellia durante la Edad de Oro de la República e instauró la monarquía constitucional en 312 DBY. Su descendencia continuó gobernando Corellia hasta 29, hasta que perdieron el poder y se arruinaron. Han Solo, desafortunadamente para él, nació durante esta época. 

Durante la era post-Imperial, de la ficción de la Guerra de las galaxias, la familia Solo recuperó su prestigio; comenzando con el matrimonio entre Han Solo y Leia Organa aproximadamente en 8 ABY.  La relación con la familia Skywalker les dio empuje, las heroicas y legendarias acciones y logros de la familia, (además de sus parientes Skywalker), incluido su hijo, hizo de la familia Solo-Skywalker, una de la más famosas y poderosas de la historia.

Árbol genealógico 
El árbol genealógico de la familia Solo, de acuerdo con el Universo expandido, es como sigue:

Enlaces externos 

 Página sobre la familia Solo en la Wookipedia

Star Wars
Solo, Familia